SMY „Hohenzollern” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie cesarskie jachty:
 SMY „Hohenzollern” – jednostka z lat 70. XIX wieku
 SMY „Hohenzollern” – jednostka z końca XIX wieku
 SMY „Hohenzollern” – jednostka z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich